Список населённых пунктов Старицкого района Тверской области.

Старицкий